Anders Carlsson kan syfta på:
Anders Carlsson, fotbollsspelare.
Anders Carlsson, ishockeyspelare.
Anders Carlsson, musiker.
Anders Carlsson, politiker.
Anders Carlsson, före detta spelaragent.
Anders Carlsson af Kullberg (1771–1851), biskop, ledamot av Svenska Akademien, statsråd.
Anders Carlsson, konstnär.
Anders Carlsson, styckmördare.

Se även
Anders Karlsson

Källor

Noter